Il singolare del torneo di tennis Calgary Indoor 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Karl Meiler che ha battuto in finale Byron Bertram 6-4, 3-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calgary Indoor 1974